Detta namn kan syfta på flera personer:

 Jörgen Lindström (barnskådespelare)
 Jörgen Lindström (hovmarskalk)